Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 735 dans le monde.

 Route 735 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 735 en France